Hrvatstvo, zajednica Hrvata,
 Hrvatstvo (dnevni list), katolički dnevni list.